Tjojbalsan (mongoliska: Чойбалсан) är ett mongoliskt namn och kan syfta på:

 Chorloogijn Tjojbalsan (1895-1952) – en kommunistisk mongolisk politiker.
 Tjojbalsan (stad) – Mongoliets fjärde största stad.
 Tjojbalsan (distrikt) - distrikt i Mongoliet (där staden Tjojbalsan inte ingår)